Voici une liste classée par masse des 220 astéroïdes appartenant à la ceinture principale qui ont un diamètre moyen supérieur à 100 kilomètres et une masse supérieure à 1 zettagramme (soit 1 kilogrammes). 

La masse totale des 220 astéroïdes les plus massifs représente environ les trois quarts de la masse de l'ensemble des corps appartenant à la ceinture principale.

Pour la grande majorité d'entre eux, les astéroïdes les plus massifs (masse sup. à 1 Zg) de la ceinture principale ont été découverts au cours du , pour le reste ils ont été mis au jour au cours de la première moitié du .
 
Commentaires : ce tableau n'est pas encore exhaustif, il manque une quarantaine d'astéroïdes. À la fin, en bleu les astéroïdes dont le diamètre moyen est très légèrement inférieur à 100 kilomètres.

Voir aussi
Liste des principaux astéroïdes classés par taille
Liste des plus grands astéroïdes de la ceinture principale

Ceinture principale
Ceinture principale